Софія з Берґу (? - 31 травня 1126)  — княгиня Богемії, дружина Богемського та Оломоуцького князя Отто ІІ. 
Походила з родини швабської шляхти. Праправнучка Анастасії Ярославни, доньки Великого князя Київського Ярослава Мудрого.

Біографія 
Софія з Берґу була донькою швабського графа Генріха І з Берґського замку поблизу Еінгена та Шельклінгена, що знаходились на землях західнослов'янських племен (не плутати з іншим князівством Берґ, яке знаходилось в Рейнській області) і його дружини Аделаїди фон Мохенталь. Аделаїда була сестрою маркграфа Діпольда III Вобург. 

Була молодшою з трьох доньок Генріха I. Її старша сестра Рихеза вийшла заміж за князя Польщі Болеслава ІІІ, а середня Рихеза — за князя Богемії Владиславом I. 

Бабуся Софії по батькові була принцеса Софія, єдина донька короля Угорщини Соломона (матір'ю якого було Анастасія Ярославна, донька Ярослава Мудрого).

Князь Владислав I, чоловік сестри Софії - Рихези, в грудні 1113 року, побоюючись свого молодшого брата, Собіслава I, який активно боровся за владу, повернув Отто II Оломоуцьке князівство і запропонував влаштувати шлюб з Софією. Ймовірно, він також обіцяв йому правонаступництво й Богемський престол. 

1114 року відбулося весілля Отто ІІ і Софії.

У січні 1125 року Владислав I серйозно захворів. Рихеза переконала свого чоловіка призначити Отто ІІ опікуном його дітей і наступником. Однак під впливом матері Владислава і Собіслава Святослави, Владислав таки змушений був назвати наступником Собіслава.

Після смерті Владислава I, новий князь Богемії Собіслав І почав репресії проти своїх супротивників. Через пів року несподівано помирає Рихеза.

Чоловік Софії Отто ІІ загинув в боротьбі з Собівславом І, який позбавив дітей Отто ІІ і Софії їх спадщини.

Софія виїхала до Швабії, але там померла 31 травня 1126 року.

Діти 
 Євфимія Оломоуцька (1115 — після 1154) — дружина Волинського князя Святополка Мстиславича.
 Отто III Детлеб (1122 — 12 травня 1160), князь Оломоуцький з 1140.
 Сватополк (пом. після +1146).

Родовід 
Соломія веде свій родовід, в тому числі, й від великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела 
 Bláhová M., Frolík J., Profantová N., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 1, Praha-Litomyšl 1999.
 Vaníček V., Soběslav I. Přemyslovci v kontextu evropských dějin 1092-1140, Praha-Litomyšl 2007.

Богемські княгині
Ярославичі